РМС Мавретанија се може односити на: 
 РМС Мавретанија (1906), британски прекоокеански брод из 1906.
 РМС Мавретанија (1936), британски прекпокеански брод из 1936.